Minneapolis je lahko:

 Minneapolis, mesto v Minnesoti, ZDA
 USS Minneapolis, ime več plovil Vojne mornarice ZDA

Glej tudi

 Minneapolis-Saint Paul, velemesto v Minnesoti, ZDA
 USS Minneapolis-Saint Paul (SSN-708), jedrska podmornica Vojne mornarice ZDA